Zacharia, siehe:

 Secharja, König
 Sacharja, Prophet
 Cesare de Zacharia